Die Abkürzung RVG steht für:
 Radiovisiographie, ein digitales Röntgensystem in der Zahnmedizin
 das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
 das Reichsvereinsgesetz
 das Reichsvermögen-Gesetz
 regionale Verkehrsgesellschaft
 das Reichsversorgungsgericht
 das Reichsversorgungsgesetz
 das Reichsverwaltungsgericht
 rehabilitativer Versorgungsgrad
 Regionalverkehr Gera/Land GmbH, ein regionaler Verkehrsbetrieb in der Stadt Gera und im Landkreis Greiz
 Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha
 Ruby Vector Graphics für die Nutzung von Vektorgrafik in Ruby
 den Tontechniker Rudy Van Gelder, diese Signatur befindet sich auf unzähligen Jazzaufnahmen
 Romy Vager Group, eine australische Popband

RVG